Boudiaf ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Boudiaf (* 1990), katarischer Fußballspieler
 Muhammad Boudiaf (1919–1992), algerischer Präsident